Аскиш:

 Аскиш — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Аскиш — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.